David French Boyd (1834-1899) – docente statunitense
 David Boyd (1924-2011) – artista australiano
 David William Boyd (1941) – matematico canadese
 David Boyd (1951) – scrittore canadese
 David Boyd (1955) – crickettista australiano
 David Boyd (1966) – rugbista australiano
 David Boyd (...) – tiratore statunitense
 David Boyd (...) – direttore della fotografia statunitense